

Аклі — місто, штат Айова
 Аклі — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Еклі